Eaton Corporation

Див. також 
 Ітон (значення)